The Browning Version o La versione Browning, dramma del 1948 di Terence Rattigan dal quale sono state tratte le seguenti trasposizioni cinematografiche:

 Addio Mr. Harris (The Browning Version), film del 1951 con Michael Redgrave
 The Browning Version, film TV del 1955 con Peter Cushing. 
 The Browning Version, film TV del 1985 con Ian Holm. 
 I ricordi di Abbey (The Browning Version), film del 1994 di Mike Figgis con Albert Finney.